Termin COBO ima više značenja.

 Kob(I)irinska kiselina a,c-diamid adenoziltransferaza, enzim
 Rikardo Kobo (), gitarista